Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der lettischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

1923 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1942

1991 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Website des lettischen Fußballverbandes LFF (lettisch, englisch)

Lettland
!Landerspiele